Мартина Хингис и Чжань Юнжань — победительницы турнира.

Посев 

  Бетани Маттек-Сандс /  Луция Шафаржова (Полуфинал)
  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Полуфинал)
  Каролин Гарсия /  Каролина Плишкова (Первый раунд)
  Саня Мирза /  Барбора Стрыцова (Четвертьфинал)
  Андреа Главачкова /  Пэн Шуай (Второй раунд)
  Мартина Хингис /  Чжань Юнжань (Титул)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Второй раунд)
  Абигейл Спирс /  Катарина Среботник (Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

BNP Paribas Open 2017